titolo originale di La leggenda di Narayama
 titolo originale del film La ballata di Narayama (film 1983)